Limone kan have flere betydninger:

 Limone Piemonte, en italiensk by (og kommune) i regionen Piemonte i Italien.
 Limone sul Garda, en by og en kommune i provinsen Brescia i Lombardiet i det nordlige Italien.